Kopparberg kan syfta på:

 Kopparbergs Bryggeri – ett svenskt bryggeri beläget i Kopparberg
 Kopparbärs Rock – ett musikalbum med klassiska svenska dansbands- och rocklåtar från 1997
 Kopparbergs/Göteborg FC – en damfotbollsklubb i Göteborg

Geografi

Dalarna
 Kopparberget – ett äldre namn på Falun och dess koppargruva
 Kopparbergs socken – namnet på Stora Kopparbergs socken, en socken i Dalarna –1938
 Kopparbergs landskommun – namnet på en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1919-1938, innan Falu landskommun, efter Stora Kopparbergs landskommun
 Kopparbergs församling – namnet på en tidigare församling i Västerås stift –1938, namnändrad till Stora Kopparbergs församling
 Kopparbergs län – tidigare namn på ett län –1996
 Kopparbergs läns landsting – tidigare namn på ett landsting 1863-1996
 Kopparbergs läns valkrets – tidigare namn på en valkrets –1997

Västmanland
 Nya Kopparberget – en anspelning på Stora Kopparberget, socknen, berget och gruvan har sedan 1634 omväxlande kallats Ljusnarsberg eller Nya Kopparberg
 Kopparberg –  en tätort i Västmanland samt centralort i Ljusnarsbergs kommun
 Nya Kopparbergs municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Ljusnarsbergs landskommun 1887–1908
 Kopparbergs köping – en köping (kommun) i Örebro län 1908–1961
 Nya Kopparbergs bergslag –  ett härad i den nordvästra delen av landskapet Västmanland

Se även
 Ljusnarsbergs köping – en tidigare kommun i Örebro län 1962–1970